Geografie
De Maaskant, voormalig waterschap
Maaskant (Eersel), buurtschap bij Vessem in de gemeente Eersel
Maaskant (Noord-Brabant), streek in Noord-Brabant (Maasland)
Maaskant (Limburg), streek in Limburg

Nederlandse personen
Bob Maaskant, voetbalcoach
Huig Maaskant, architect
Jan Maaskant, beeldend kunstenaar
Laura Maaskant, schrijfster
Martijn Maaskant, wielrenner
Piet Maaskant, verzetsstrijder
Robert Maaskant, voetballer/voetbaltrainer
Saskia Maaskant, schrijfster

overige
Maaskant (schip, 1975), tanker

Zie ook 
Maaskantje, dorp in Noord-Brabant.